Ford je lahko:

 Ford Motor Company, ameriški proizvajalec avtomobilov
 Ford (priimek)
 USS Ford, ime več plovil Vojne mornarice ZDA